Здравомы́слов — русская фамилия; имеет женскую форму Здравомыслова. Известные носители:

 Здравомыслов, Андрей Григорьевич (1928—2009) — советский и российский социолог.
 Здравосмыслов, Владимир Михайлович (1869—1944) — выдающийся российский учёный в области микробиологии, эпидемиологии и иммунологии.
 Здравомыслов, Константин Яковлевич (1863—1933) — церковный историк и биограф.
 Здравомыслов, Яков Иванович (1885—?) — известный врач-гомеопат.

Примечания